Eosembia är ett släkte av insekter. Eosembia ingår i familjen Oligotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Eosembia